Mohnhaupt ist der Name von

 Brigitte Mohnhaupt (* 1949), ehemaliges RAF-Mitglied
 Heinz Mohnhaupt (* 1935), deutscher Jurist
 Jan Mohnhaupt (* 1983), deutscher Journalist und Autor
 Peter Mohnhaupt (* 1976), Fußballfunktionär (MSV Duisburg)

Siehe auch

 Mohaupt
 Monhaupt